Шаперони — в молекулярній біології — білки, які допомагають нековалентному згортанню/розгортанню або розбиранню/зборці інших макромолекулярних структур, але не взаємодіють з цими структурами.
 Шаперон (головний убір) — чоловічий головний убір середньовіччя.